Krovka, množné číslo krovky, může mít různé významy:

 krovky – vnější zpevněná křídla hmyzu, která často slouží k létání
 krovky (botanika) – obal plodu
 krovky (ptáci) – krycí pera letek a rýdovacích per
 Krówki (polská výslovnost [krufki]) – tradiční polské karamely

Externí odkazy